Andrzej Maciejewski (ur. 1951) – polski szachista
 Andrzej Maciejewski  (ur. 1969) – polski polityk i politolog
 Andrzej Maciejewski – polski chemik, profesor
 Andrzej Jerzy Maciejewski – polski astronom, profesor